Фёдор Алекса́ндров:
 Александров, Фёдор (в монашестве Феофан; 1785—1852) — архимандрит Русской православной церкви, архимандрит калязинского Макариевского монастыря, церковный композитор.
 Александров, Фёдор Александрович (1919—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Александров, Фёдор Алексеевич (1919—1993) — генерал-майор, начальник Бакинского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета Азербайджанской ССР (1970—1977).
 Александров, Фёдор Михеевич (1913—1986) — Герой Советского Союза.